Ел Анело има више значења:

 Ел Анело (Лос Кабос), насеље у савезној држави Јужна Доња Калифорнија у Мексику
 Ел Анело (Истлан дел Рио), насеље у савезној држави Најарит у Мексику
 Ел Анело (Аподака), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анело, Лас Колорадас (Чина), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анело (Галеана), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анело (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Анело (Наволато), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Анело (Алтамира), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анело (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анело, Хуан Салинас (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Анело (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику